Riesinger ist der Familienname folgender Personen:

 Theophilus Riesinger (1868–1941), deutscher Theologe und Exorzist
 Wolfgang Riesinger (* 1951), deutscher Mittel- und Langstreckenläufer